Lost Highway može značiti:

 Lost Highway, studijski album grupe Bon Jovi
 Lost Highway (pjesma) pjesma Bon Jovija
 Lost Highway (turneja) turneja Bon Jovija
 Lost Highway (film) film
 Lost Highway (album Willia Nelsona) album Willia Nelsona
 Lost Highway Records diskografska kuća